Прунь () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Бобилна.
 Прунь () — село в Румунії, у повіті Ілфов. Адміністративно підпорядковується місту Мегуреле.